Пінілья () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Антоніо Пінілья — іспанський футболіст
 Густаво Рохас Пінілья — 19-й президент Колумбії
 Маурісіо Пінілья — чилійський футболіст